Нефедьев:
 Нефедьевы — дворянский род.

 Нефедьев, Анатолий Алексеевич (1910—1976) — советский астроном.
 Нефедьев, Евгений Алексеевич (1851—?) — учёный юрист.
 Нефедьев, Илья Гаврилович (до 1749—1796) — российский государственный и военный деятель, саратовский губернатор
 Нефедьев, Константин Михайлович (1922—1964) — российский писатель-фантаст.
 Нефедьев, Маруша — русский типограф XVI века.
 Нефедьев, Николай Александрович (1800—?) — писатель, прокурор, этнограф.

Другое 
 Нефедьев — крупный ударный кратер в южной приполярной области обратной стороны Луны.